(qui signifie « lézard d'Ulugh Beg ») est un genre de dinosaures théropodes du clade Carcharodontosauria de la formation de Bissekty du Crétacé supérieur, en Ouzbékistan. L'espèce type est .

Découverte et dénomination 
Ulughbegsaurus a été initialement découvert dans la formation de Bissekty, en Ouzbékistan, dans les années 1980 sur la base de l'holotype UzSGM 11-01-02, consistant en un maxillaire gauche partiel. L'holotype, malgré son importance, resta dans la collection du Musée géologique d'État du Comité d'État de la République d'Ouzbékistan sur la géologie et les ressources minérales, Tachkent, Ouzbékistan, jusqu'en 2019, date à laquelle il a été redécouvert. Deux spécimens supplémentaires référencés ont été attribués au genre, dont CCMGE 600/12457, une branche jugale d'un maxillaire gauche qui était précédemment référencée au dromaeosauridé Itemirus et ZIN PH 357/16, l'extrémité postérieure d'un maxillaire droit.

Des dents isolées de la formation de Bissekty présentent des similitudes avec la morphologie des Carcharodontosauria, suggérant qu'elles pourraient appartenir à Ulughbegsaurus ou peut-être à un autre genre de carcharodontosauriens.

Le genre et l'espèce ont ensuite été nommés en 2021 par Tanaka et al., en l'honneur du sultan et scientifique timuride du XVe siècle Ulugh Beg et du pays de sa découverte.

Description 
La longueur du corps dUlughbegsaurus est estimée entre 7,5 et 8 m et son poids à plus de une tonne.

 Classification 
Tanaka et al. ont effectué deux analyses phylogénétiques en utilisant deux ensembles de données différents pour déterminer les relations d'''Ulughbegsaurus. La première l'a placé dans une polytomie incluant Neovenator et d'autres mégaraptoriens, tandis que la seconde l'a placé dans une polytomie incluant d'autres carcharodontosauriens basaux ; les Megaraptora ont été plutôt retrouvés comme membres des Tyrannosauroidea.

Les deux analyses sont présentées ci-dessous :Cladogramme 1 : Hendrickx & Mateus dataset
 Cladogramme 2' Chokchaloemwong et al. dataset
 

 Paléobiologie 
Ulughbegsaurus coexistait dans l'environnement de la formation de Bissekty aux côtés d'autres théropodes carnivores, dont le tyrannosauroïde Timurlengia et le dromaeosauridé Itemirus''. En raison de sa taille, il a pu être le prédateur suprême de l'environnement, ce qui montre que les carcharodontosauridés étaient encore les théropodes carnivores dominants (au lieu des tyrannosauroïdés) jusqu'au Turonien, au moins en Asie.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Ouzbékistan